Бо́шко Симо́нович (; 12 февраля 1898, Шид, Королевство Сербия — 5 августа 1965, Белград, Югославия) — югославский футболист, судья, спортивный функционер и тренер, наставник сборной Югославии на чемпионате мира 1930 года.

Биография 
Бошко Симонович был по профессии архитектором, однако прославился в мире спорта, главным образом на тренерском поприще. Будучи игроком, выступал на позиции вратаря, играл за клубы «Српски мач» и «ОФК». В 1923 году стал первым футбольным арбитром Югославии, обслуживавшим международный матч (между «Бухарестом» и «ОФК» в Румынии). Был вынужден оставить судейскую карьеру, получив тяжёлые переломы ног во время занятий санным спортом. В клубе «ОФК» занимал различные должности, начиная с 1919 года. Также занимался журналистской деятельностью, был редактором нескольких югославских спортивных изданий. В конце жизни начал работу по сбору материала по написанию истории югославского футбола, однако не сумел завершить начатое. В фильме «Монтевидео: Божественное видение», посвящённом выступлению югославской команды на первом чемпионате мира по футболу, его роль исполнил Небойша Илич.

Тренерская карьера 
Его тренерским дебютом стал пост наставника клуба «Войводина» в 1929 году.

В период с 1930 по 1940 гг. неоднократно занимал пост тренера национальной сборной Югославии, руководил командой на этом посту в общей сложности в 43 играх (среди которых были игры  и первого чемпионата мира). Наиболее известен по работе со сборной на чемпионате мира 1930 года, на котором вместе со сборной ему удалось достичь стадии полуфинала.

Примечания 

Футболисты Югославии
Футбольные тренеры Югославии
Тренеры сборной Югославии по футболу
Тренеры ФК «Войводина»